Raisin est un nom commun et un nom propre français qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 Le raisin, fruit de la vigne.
 Le raisin et le demi-raisin, formats de papier.

Patronyme 

 Denis Raisin Dadre (1956-), joueur de flûte à bec et d'anches français ;
 Jean-Baptiste Raisin, surnommé « le petit Molière » (1655-1693), acteur français ;
 Marcel Raisin (1890-1949), homme politique suisse ;
 Saul Raisin (1983-), cycliste américain.

Toponyme 

 La rivière Raisin, cours d'eau qui se jette dans la rivière Détroit aux États-Unis.
 La rivière Raisin, cours d'eau qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent au Canada.
 La Crête du Raisin, versant septentrional de la montagne de Tête Noire vers Briançon.
 Raisin, une station du métro de Toulouse dont l'ouverture est prévue en 2028, et le quartier du même nom.

Titre 

 Les Raisins de la colère, roman de John Steinbeck, 1939.
 Les Raisins de la colère, film de John Ford, 1940, d'après le roman.
 Agatha Raisin, série télévisée policière britannique d'après la série de romans Agatha Raisin de M. C. Beaton
 Pensent-ils au raisin ?, tableau de François Boucher.
 , nom de la version musicale de la pièce A Raisin in the Sun par Lorraine Hansberry.

Sigle 
 Raisin, Réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance des infections nosocomiales.

Divers  
 L’agate raisin, minéral, d'une variété de calcédoine, constitué de cristallites de quartz et de morphologie botryoïde.  
 Le Bois de raisin (Bertiera Rufa), plante tropicale.
 Le Raisin d'or, concours international de chansons françaises.

Patronyme français